Breece steht für:

 Breece (West Virginia), eine Ortschaft im Boone County (West Virginia), im US-Bundesstaat West Virginia

Breece ist der Familienname folgender Personen:

 Karen Breece, US-amerikanische Theaterregisseurin